Садчиков — фамилия.

Известные носители 
 Садчиков, Владимир Николаевич (1939—2009) — российский журналист, писатель, драматург, искусствовед.
 Садчиков, Дмитрий Владимирович (1950—2019) — советский и российский медик, профессор.
 Садчиков, Иван Васильевич (1906—1989) — советский дипломат.
 
 Садчиков, Фёдор Ильич (1922—1997) — капитан, Герой Советского Союза.



Топоним 
 Садчиков — хутор, Палласовский район, Волгоградская область, Россия